Aeroporto di Helsinki-Vantaa – principale aeroporto di Helsinki a 20 km a nord dal centro della città
Aeroporto di Helsinki-Malmi – aeroporto secondario a circa 10 km a nord-est dal centro di Helsinki